Каммерфорст () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Вестервальд. Подчиняется управлению Хёр-Гренцхаузен. Население составляет 253 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 1,33 км². Официальный код — 07 1 43 040.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца